Název Symfonie č. 4 má více hudebních děl:

 Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 4, op. 60
 Johannes Brahms: Symfonie č. 4, op. 98
 Havergal Brian: Symfonie č. 4 „Das Siegeslied“
 Anton Bruckner: Symfonie č. 4, „Romantische“ 1. Fassung
 Anton Bruckner: Symfonie č. 4, „Romantische“ 2. Fassung
 Anton Bruckner: Symfonie č. 4, „Romantische“ 3. Fassung
 Petr Iljič Čajkovskij: Symfonie č. 4, op. 36
 Antonín Dvořák: Symfonie č. 4, op. 13
 Philip Glass: Symfonie č. 4 „Heroes“
 Joseph Haydn: Symfonie č. 4, Hob I:4
 Charles Ives: Symfonie č. 4
 Miloslav Kabeláč: Symfonie č. 4, "Camerata"
 Witold Lutosławski: Symfonie č. 4
 Gustav Mahler: Symfonie č. 4
 Bohuslav Martinů: Symfonie č. 4
 Felix Mendelssohn-Bartholdy: Symfonie č. 4, op. 90 „Italská“
 Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 4, KV 19
 Carl Nielsen: Symfonie č. 4, op. 29
 Krzysztof Penderecki: Symfonie č. 4
 Sergej Prokofjev: Symfonie č. 4, op. 47
 Einojuhani Rautavaara: Symfonie č. 4
 George Rochberg: Symfonie č. 4
 Franz Schubert: Symfonie č. 4, D 417 „Tragická“
 Robert Schumann: Symfonie č. 4, op. 120 1. Fassung
 Robert Schumann: Symfonie č. 4, op. 120 2. Fassung
 Jean Sibelius: Symfonie č. 4, op. 63
 Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 4, op. 43
 Ralph Vaughan Williams: Symfonie č. 4

04